Campo Cuatro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Campo Cuatro, Sinaloa, El Fuerte, 
 Campo Cuatro, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar